Timolaos ist der Name mehrerer antiker griechischer Persönlichkeiten:

Timolaos (Korinther), korinthischer Staatsmann, unterstützte Sparta 411/410 v. Chr. im dekeleischen Krieg, verfolgte aber später eine antispartanische Politik
Timolaos (Thebaner), thebanischer Staatsmann des 4. Jahrhunderts v. Chr., verriet seine Vaterstadt an Philipp II. von Makedonien
Timolaos von Kyzikos, Schüler des griechischen Philosophen Platon
Timolaos von Larisa, griechischer Grammatiker des 3. Jahrhunderts v. Chr., schuf eine erweiterte Version von Homers Ilias
Timolaos (Sohn der Zenobia), im 3. Jahrhundert n. Chr. lebender Sohn der Herrscherin Zenobia von Palmyra und des Septimius Odaenathus